Трачук Володимир Борисович (* 1985) — український лижник, який брав участь у лижному двоборстві та стрибках з трампліна.
 Трачук Захар Трохимович (? — ?) — український радянський діяч, новатор сільськогосподарського виробництва, комбайнер. Депутат Верховної Ради УРСР 4—5-го скликань.
 Трачук Максим Миколайович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Трачук Оксана Омелянівна (? — ?) — українська радянська діячка, новатор виробництва, робітниця швейного цехуі. Депутат Верховної Ради УРСР 5-го скликання.
 Трачук Тетяна (* 1990) — українська біатлоністка.

прізвища на -ук